«Días contados» puede referirse a:
Días contados, película española de 1994.
Días contados, película chilena de 2016.
Días contados, película argentina de 2017.
Con los días contados, libro del uruguayo Claudio Paolillo publicado en 2004.